Les frères Kō désignent:
 Kō no Moronao (?-1351), premier shitsuji
 Kō no Moroyasu (?-1351), samouraï